Gunnar Hammarlund kan avse:

 Gunnar Hammarlund (musiker)
 Gunnar Hammarlund (politiker)